Duval megye (Florida)
Duval megye (Texas)